Всего в департамент Арьеж входит 22 кантона, составляющих 3 округа.

См. также 
 Коммуны департамента Арьеж
 Департамент Арьеж

 
Списки кантонов Франции по департаментам